Beaver Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Top (Cherokee County, North Carolina, 705 m)
 Beaver Top (Cherokee County, North Carolina, 820 m)